Filé steht für:
 Filé-Pulver siehe: Sassafrasbaum#Nutzung
 Mischa Filé (* 1979), deutscher Schauspieler 
Siehe auch:
 Fille